Tschertsche ( und ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj mit etwa 700 Einwohnern (2001). 

Das Dorf liegt in der historischen Landschaft Podolien und gehört administrativ zur 2016 gegründeten Siedlungsgemeinde Tschemeriwzi () im Südosten des Rajon Tschemeriwzi.

Es liegt auf einer Höhe von  am Ufer des Smotrytsch, einem 168 km langen, linken Nebenfluss des Dnister, 27 km südöstlich vom Gemeinde- und Rajonzentrum Tschemeriwzi und 77 km südwestlich vom Oblastzentrum Chmelnyzkyj.

Weblinks 
 Ortsgeschichte Tschertsche in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Rajon Tschemeriwzi